Чесноковский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Чесноковский сельсовет — в Михайловском районе Амурской области.
 Чесноковский сельсовет — в Кетовском районе Курганской области.
 Чесноковский сельсовет — в Переволоцком районе Оренбургской области.
 Чесноковский сельсовет — в Уфимском районе Республики Башкортостан.